Parlamento federale – parlamento bicamerale dell'Australia
Parlamento federale – parlamento bicamerale del Belgio
Parlamento federale di transizione – parlamento della Somalia dal 2004 al 2012